Ribemont ist der Name von Gemeinden in Frankreich:

Ribemont im Département Aisne
Ribemont-sur-Ancre im Département Somme

Ribemont ist der Name folgender Personen:
 Georges Ribemont-Dessaignes (1884–1974), französischer Schriftsteller und Künstler